Emma Mærsk ist der Name folgender Schiffe:

 Emma Mærsk (Schiff, 1928), ein 1928 bei Burmeister & Wain gebauter Tanker 
 Emma Maersk (Schiff, 1964), ein 1964 gebauter Tanker
 Emma Maersk (Schiff, 1979), ein 1979 gebautes Frachtschiff
 Emma Maersk (Schiff, 1985), ein 1985 gebauter Tanker
 Emma Maersk (Schiff, 1993), ein 1993 gebauter Tanker
 Emma Maersk (Schiff, 1995), ein 1995 gebauter Tanker
 Emma Mærsk (2006), das Typschiff der Emma-Mærsk-Klasse